Маєнбург () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Прігніц. Центр об'єднання громад Маєнбург.

Площа — 50,62 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу